Сен-Сатюрнен-лез-Апт (, ) — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Апт.

Географическое положение 

Сен-Сатюрнен-лез-Апт расположен в 50 км к востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Рюстрель на востоке, Виллар на юго-востоке, Гаргас на юге, Льу на западе.

Гидрография 
В коммуне находится оросительное водохранилище общим объёмом 4 300 м3. Коммуну пересекает Провансальский канал. В окрестностях Сен-Сатюрнен-лез-Апт к северу от хутора Пикар берёт начало Имерг, приток Калавона.

Демография

Достопримечательности 
 Две ветряные мельницы XVII века.
 Средневековый замок, возводился и перестраивался в XIII, XIV и XVI веках.
 Многочисленные источники XIX века с имплювием и каменными надстройками.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики